Philippe de Noailles ist der Name von:
 Philippe de Noailles, duc de Mouchy (1715–1794), Marschall von Frankreich und Begründer der jüngeren Linie Noailles-Mouchy
 Philippe-Louis-Marc-Antoine de Noailles (1752–1819), französischer Politiker